Бе́лла () — ім'я, прізвище або топонім.

Персоналії

Ім'я 
 Белла (ім'я)

Прізвище 

 Бен Белла Ахмед — перший президент Алжиру.
 Белла Джанні — італійський кантауторе, композитор та гітарист; автор пісень Адріано Челентано.
 Белла Марчелла — італійська співачка; сестра Джанні Белли.
 Белла Ондрей Милослав — словацький поет і перекладач.
 Белла Петер — словацький поет і перекладач.
 Белла Ян Левослав — словацький композитор, диригент і педагог.

Топонім 

 Белла () — муніципалітет в Італії, у регіоні Базиліката, провінція Потенца

Інше 
 695 Белла (695 Bella) — астероїд головного поясу, відкритий 7 листопада 1909 року.

Італійські прізвища
Словацькі прізвища